Francis Prefontaine - um padre e missionário canadense
Steve Prefontaine - um corredor olímpico estadunidense de média e longa distância
Préfontaine (Metro de Montreal)

Desambiguação